Brachystegia zenkeri Harms è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Distribuzione e habitat 
La specie è endemica delle foreste atlantiche del Camerun .

Conservazione 
Per la ristrettezza del suo areale, la Lista rossa IUCN classifica Brachystegia zenkeri come specie vulnerabile.

Note

Collegamenti esterni
Brachystegia zenkeri ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae